Харрелл — фамилия.

Известные носители:
 Харрелл, Маэстро (род. 1991) — американский актёр, певец и танцор.
 Харрелл, Мэк (1909—1960) — американский певец, баритон.
 Харрелл, Линн (1944—2020) — американский виолончелист.
 Харрелл, Том (род. 1946) — американский джазовый музыкант (трубач) и композитор.
 Харрелл, Ханна (род. 2003) — американская фигуристка.